Калумпанг:

 Калумпанг — один из австронезийских языков Индонезии;
  — район в округе Мамуджу, Индонезия;
  — район в округе Хулу-Сунгай-Селатан, Индонезия;
  — деревня в районе Мантангай, округ Капуас, Индонезия;
  — деревня в районе Калумпанг, округ Хулу-Сунгай-Селатан, Индонезия;
  — деревня в районе Бунгур, округ Тапин, Индонезия;
  — деревня в районе Падаринчанг, округ Серанг, Индонезия;
  — деревня в районе Тернате-Тенгах, округ Тернате, Индонезия.

См. также 
  — деревня в районе Бабирик, округ Хулу-Сунгай-Селатан, Индонезия;
  — деревня в районе Бабирик, округ Хулу-Сунгай-Утара, Индонезия.